Kapela je lahko:

 Kapela - manjši verski objekt
 Kapelica
 Kapela (glasba)
 Kapela - zvezda v ozvezdju Voznika

Naselja 

 Kapelski Vrh, znan tudi kot Kapela, Občina Radenci

Hrvaška 

 Kapela, Bjelovarsko-bilogorska županija
 Kapela Dvor
 Kapela Kalnička
 Kapela Korenička
 Kapela Podravska
 Kapela Ravenska

Hribi 

 Kapela, vrh v Slovenskih goricah
 Kapela, hribovje v Liškem višavju

Glej tudi 

 A capella
 Kapele